Rafael bruges i flere sammenhænge:

Ærkeenglen Rafael – en engel
Raffaello Santi – en italiensk maler og arkitekt
Rafael Pereira da Silva – en brasiliansk fodboldspiller